Jana Nováková (1948-1968) modella e attrice cecoslovacca
 Jana Nováková (Praga, 15 aprile 1960) calciatrice e allenatrice di calcio cecoslovacca
 Jana Vonášková-Nováková (1979) violinista cecoslovacca, poi ceca